Сезон 2001 года Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship) — 29-й сезон чемпионата мира проводимого под эгидой Международной федерации автоспорта (FIA). Включал в себя 14 этапов и проходил в период с 19 января по 25 ноября. Сезон стал одним из наиболее плотных за всю истории чемпионата — перед последним этапом на титул претендовали 4 раллиста — и завершился победой британца Ричарда Бёрнса из команды Subaru. Это был первый и единственный титул английского гонщика, опередившего Колина Макрея из Ford, Томми Мякинена из Mitsubishi, а также действующего чемпиона мира Маркуса Гронхольма из выигравшей зачет производителей команды Peugeot.

Календарь сезона

Команды и пилоты

Результаты

Личный зачет

Зачет производителей
{|
|

JWRC
ТОП-10
{|
|

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2001 год в автоспорте
Сезоны WRC